Ramon Zürcher ist der Name folgender Personen:
* Ramon Zürcher (Regisseur) (* 1982), Schweizer Filmregisseur
 Ramon Zürcher (Skirennläufer) (* 1991), Schweizer Skirennläufer